Ibrahim Koné ist der Name folgender Personen:

* Ibrahim Koné (Fußballspieler, 1989) (* 1989), guineischer Fußballspieler
 Ibrahim Koné (Fußballspieler, 1993) (* 1993), ivorischer Fußballspieler
 Ibrahim Koné (Fußballspieler, 1995) (* 1995), ivorischer Fußballspieler
 Ibrahim Koné (Fußballspieler, 1998) (* 1998), ivorischer Fußballspieler
 Nabi Ibrahim Koné (* 1990), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ibrahima Koné